Junkers Flugzeug- und Motorenwerke – niemiecki producent samolotów
 Junkers – marka zegarków
 Junkers – marka i potoczna nazwa ogrzewaczy przepływowych produkowanych przez Robert Bosch GmbH
 Hugo Junkers – niemiecki inżynier

Zobacz też 

 Junkier